Termin MIP ima više značenja.

 Makrofagni inflamatorni protein, enzim
 Makrofagni inflamatorni protein, hemokin